P69 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 69, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament